Sauerlandt ist der Familienname folgender Personen:

 Max Sauerlandt (1880–1934), deutscher Kunsthistoriker
 Walter Sauerlandt (1899–1982), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Sauerland (Begriffsklärung)